Кониц может обозначать:
 Кониц — боснийская община, расположенная на юге Федерации Боснии и Герцеговины.
 Кониц — город, административный центр общины Кониц.
 Кониц — прежнее немецкое название города Хойнице (сейчас Хойницкий повят, Поморское воеводство, Польша).

Фамилия 
 Кониц, Генрих Самуилович (1860—1934) — юрист, педагог, журналист и политический деятель. 
 Кониц, Ли (1927—2020) — американский джазовый музыкант, саксофонист и композитор.

См. также 
 Конец (значения)
 Конц (значения)